Houffalize est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Autre 
 (10612) Houffalize est un astéroïde.
 Place de Houffalize à Bruxelles.